ТНК — абревіатура, що має декілька значень:

 Тюменська нафтогазова компанія
 Транснаціональна корпорація